Aoyang bezeichnet:

 Aoyang (Shouning) (鳌阳镇), Großgemeinde im Kreis Shouning in der chinesischen Provinz Fujian
 Aoyang (Shanggao) (敖阳街道), Straßenviertel im Kreis Shanggao in der chinesischen Provinz Jiangxi